Hieronder staan de peilingsresultaten van de vier traditionele (en tevens bekendste) onderzoeksbureaus: Peil.nl, I&O Research, Kantar Public (voorheen TNS NIPO), EenVandaag via Ipsos (Politieke Barometer).

De resultaten van die peilingen zijn vanaf begin 2020 weergegeven, waarbij de volgorde van het zetelaantal bij de verkiezingen van 2017 is aangehouden; de meest recente gegevens staan bovenaan, onderaan staat de uitslag van de vorige verkiezingen, die in 2017 en helemaal bovenaan staat de door de Kiesraad op 26 maart 2021 vastgestelde uitslag van de verkiezingen van 17 maart 2021. Het hoogste aantal zetels wordt vet weergegeven.

Voor de nadere details van de uitslag:

2021

Andere: Code Oranje of Splinter.

2020

Andere: meestal Code Oranje, JA21 of Partij voor de Toekomst

Opinieonderzoek
Peilingen